Ігуана парканна (Sceloporus) — рід ящірок з родини фрінозомових. Має 110 видів. Інша назва «колюча ігуана».

Опис 
Загальна довжина досягає 50 см. Голова затуплена, розширена позаду. Тулуб закруглений, кремезний, стиснутий, циліндричний, хвіст поступово тоншає. Тіла вкрито великою ребристою лускою із шипами, особливо великі шипи на хвості. Звідси й походить інша назва цього роду. Мають яскраве забарвлення — коричневе, бронзове. Самці яскраві за самиць. На спині та з боків є правильно розташовані поперечні та поздовжні смуги та лінії, які можуть міняти свій колір.

Спосіб життя 
Полюбляють сухі, кам'янисті напівпустелі, скелі, чагарникові зарості, ліси. Часто зустрічаються на огорожах та парканах. Звідси й походить назва цих тварин. Особливістю поведінки є те, що при зустрічі з іншими ящірками сильна та часто хитають головою, водночас присідають на передніх лапах. Частота хитань у різних видів відмінна. Харчуються комахами, безхребетними, насінням, листям рослин, невеликими ящірками.

Ці ящірки яйцекладні, втім є й живородні.

Розповсюдження 
Це ендемік Північної Америки, особливо багато видів є на території США.

Види

Джерела 
 Werning, Heiko: Stachelleguane, Natur und Tier-Verlag, ISBN 3-931587-13-4 
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Тварини, описані 1828
Фрінозомові